Алый Первоцвет (значения):

 Алый Первоцвет — классический приключенческий роман, написанный баронессой Эммой Орци в 1905 году.
 Алый Первоцвет — экранизация одноимённого приключенческого романа.
 Алый Первоцвет — фильм 1982 года.